mohikánok, észak-amerikai nép
 mohikán nyelv
 Mohikán (2004) a Republic együttes albuma
 Mohikán zenekar (2015-ben alakult magyar beat-rock formáció)
lásd még
 Mohican folyó